La 500 Miglia di Indianapolis 1960 si è svolta lunedì 30 maggio 1960 sull'ovale di Indianapolis. La gara è stata vinta da Jim Rathmann su Watson seguito dal compagno di squadra Rodger Ward e da Paul Goldsmith su Epperly.

Gara 
I risultati del GP sono stati i seguenti:

Note

Altri progetti 

 03
Edizioni della 500 Miglia di Indianapolis